Ма́лин Мари́я А́керман (; род. , Стокгольм, Швеция) — канадская актриса и модель шведского происхождения, известная благодаря своим комедийным ролям.

Ранняя жизнь 
Малин Акерман родилась в Стокгольме, Швеция. Её мать — Пия (в девичестве Сундстрём) была учительницей аэробики, а в свободное время подрабатывала моделью, а отец — Магнус работал страховым брокером. Когда Малин было два года, семья переехала в Торонто, Канада. После развода родителей отец Малин вернулся в Швецию, а мать с дочерью остались в Канаде. По окончании школы Малин училась в Йоркском университете. В возрасте 17 лет прошла отбор в модельное агентство Ford Models и несколько лет работала моделью. Затем, переехав в Калифорнию, начала карьеру актрисы.

Карьера 
В 1997 году Малин дебютировала как актриса в канадском сериале Земля: Последний конфликт в роли робота.
Акерман в начале карьеры появилась в нескольких канадских телешоу, прежде чем в 2005 году получить свою роль-прорыв с ситкоме канала HBO «Возвращение» с Лизой Кудроу. Сериал имел успех у критиков, но в конечном счете был закрыт после одного сезона, а Акерман после получила основные роли в кинофильмах «Девушка моих кошмаров» (2007) и «27 свадеб» (2008).

Акерман появилась в нескольких успешных кинофильмах, где, в основном, исполняла комедийные роли второго плана. Она сыграла основную женскую роль в фильме 2009 года «Хранители», а после вернулась к ролям второго плана в комедиях «Предложение», «Формула любви для узников брака» и «Рок на века». Также Акерман пела в группе The Petalstones, с которой выступала в Лос-Анджелесе, в таких клубах как Viper Room, Whisky и Roxy. Этот опыт ей очень пригодился во время съемок фильма «Рок на века».

На телевидении, Акерман начиная с 2010 года снимается в комедийном сериале Adult Swim «Дэцкая больница». В начале 2012 года она снялась в неудачном пилоте ABC с Поршей Де Росси. Хотя шоу не увидело свет, Акерман настолько понравилась каналу ABC, что позже в том же году, они пригласили её на главную роль в ситком «Третья жена». Пилотный эпизод снимался в начале 2013 года, а премьера шоу состоялась в сентябре 2013 года. Сериал с момента старта получал похвалу от критиков, но не имел успеха в рейтингах. 8 мая 2014 года канал закрыл сериал после одного сезона.

Личная жизнь 
Малин родилась в Швеции, а выросла в Канаде. Она испытывала противоречивые чувства по поводу двух этих стран. В интервью газете Торонто стар она призналась: «Когда я нахожусь в Канаде я чувствую себя шведкой, а когда в Швеции — канадкой. Я принадлежу двум странам и люблю их одинаково». Она имеет только шведский паспорт. Малин свободно говорит на английском и шведском языках, а также на французском и испанском.

Акерман считает себя феминисткой, так как верит в равноправие полов, но при этом считает, что «Мы [женщины] совсем другие», добавив, что она «принимает эти различия.» Она призналась, что у неё дислексия, и что ей требуется «много времени», чтобы выучить свои реплики. «Я ужасаюсь, когда мне приходится читать сценарий со всем актерским составом, потому что я часто заикаюсь, и мне нужно много готовиться», — объяснила она. Поэтому она предпочитает импровизировать.

В 2007—2014 годы Малин была замужем за итальянским музыкантом Роберто Цинконе. У бывших супругов есть сын — Себастьян Цинконе (род. 16 апреля 2013). С 1 декабря 2018 года Акерман замужем во второй раз за актёром Джеком Доннели, с которым она встречалась около двух лет до их свадьбы.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

Фотомодели Канады
Актрисы телевидения Канады